Ibon Cabo Itoiz (Bilbao, Biscaia, 1976) és un polític basc, seleccionador de futbol sala i president del comitè de futbol sala de la Federació basca de futbol.

Es va diplomar en administració i direcció d'empreses esportives en la Universitat del País Basc. Va ser tècnic estatal de futbol sala. Va ser seleccionador del femení absolut d'Euskadi. En la seva trajectòria política, es va afiliar des de jove a Eusko Alkartasuna. Actualment és membre de la coalició EH Bildu. Ha estat candidat a parlamentari basc en múltiples ocasions, encara que mai ha aconseguit obtenir l'escó. És nebot de l'artista i escultor Iñigo Cabo Maguregui i també nebot de la sindicalista i activista Loreto Cabo Maguregui. És cosí de l'historiador i professor Borja Cabo.

Referències 

Alumnes de la Universitat del País Basc
Bilbaïns